Luisa de Lorena-Vaudémont (en francés, Louise de Lorraine-Vaudémont; Nomeny, 30 de abril de 1553-Moulins, 29 de enero de 1601) fue una miembro de la Casa de Lorena que se convirtió en reina consorte de Francia desde 1575 hasta 1589 al casarse con Enrique III, último monarca francés de la Casa de Valois. Fue brevemente reina consorte de Polonia y la gran duquesa consorte de Lituania. Como reina viuda, también tuvo el título de duquesa de Berry desde 1589 hasta su muerte.

Primeros años 
Nació en Nomeny en la región de Lorena, en Francia. Fue la tercera hija y la menor de los vástagos del duque Nicolás de Mercœur y de su primera esposa, Margarita de Egmont. Ella era la única hija sobreviviente de sus padres; sus hermanos mayores, dos hermanas y un hermano, murieron en la infancia.

La madre de Luisa murió poco antes de su primer cumpleaños, en 1554, y su padre se volvió a casar rápidamente en 1555 con Juana de Saboya-Nemours. Le dio a Luisa una sólida educación clásica y la presentó a la corte de Nancy a la edad de diez años. Juana de Saboya-Nemours murió en 1568 y el padre de Luisa contrajo su tercer y último matrimonio en 1569 con Catalina de Lorena-Aumale.

A los 20 años, Luisa fue descrita como una hermosa y delicada chica alta y rubia, con tez blanca, ojos marrones claros (velados por una ligera miopía), con una silueta esbelta y refinada. Según los informes, su educación resultó en que su personalidad fuera tranquila, obediente y piadosa.

La propuesta de matrimonio de Enrique III 
Luisa se encontraría por primera vez con Enrique de Valois en el otoño de 1573, cuando Enrique, duque de Anjou, se dirigía a Cracovia, la capital de su nuevo reino, Polonia-Lituania. Ella atrajo el interés de Enrique durante una celebración en honor a la elección de Enrique como rey de Polonia-Lituania. 

Tras la muerte de Carlos IX de Francia, Enrique de Polonia-Lituania lo sucedió bajo el nombre de Enrique III de Francia y regresó clandestinamente a Francia. Luisa estaba con su familia viajando a Reims para la coronación de Enrique, cuando Felipe Hurault de Cheverny y Michel Du Guast llegaron para hacer la propuesta de matrimonio de Enrique.

Reina de Francia 
La boda de Luisa y Enrique tuvo lugar en la Catedral de Reims en una ceremonia celebrada por Carlos, el cardenal de Borbón, dos días después de la coronación de Enrique, el 15 de febrero de 1575. A final de mes, la nueva reina de Francia hizo su entrada oficial a París con su marido.

Descrita como una mujer joven "dulce y virtuosa", según los informes, Luisa se enamoró inmediata y profundamente de su esposo, un sentimiento que nunca cambió, a pesar de las dificultades, las tragedias, sus infidelidades y finalmente la muerte. Siendo una persona piadosa y muy simple, se dice que sufrió terriblemente debido a los conflictos entre su familia (las Casas de Guisa y Lorena y, en particular, entre su hermano Felipe Manuel de Lorena, duque de Mercoeur) y su esposo durante las guerras de religión. 

Gracias a su personalidad tranquila, Luisa aceptó debidamente las excentricidades de su esposo: por ejemplo, a Enrique III le encantaba vestirla con elegantes vestidos y la convirtió en una muñeca de moda; ella aceptó esto fácilmente porque estaba feliz por su atención. Viniendo de una educación simple en el país, Luisa recibió a Juana de Dampierre como Première dame d'honneur para guiarla en el protocolo y los modales de la corte, y a Louise de la Béraudière como Dame d'atour para guiarla en moda y apariencia para hacerla una reina consorte capaz de cumplir con la idea de presentación de Enrique III, y se informó que ambas tuvieron mucho éxito con su tarea. El interés del rey en mimar a Luisa fue utilizado por sus enemigos contra él; fue llamado "peluquero de su esposa" en un folleto difamatorio.

El matrimonio no produjo hijos: aparentemente Luisa estaba embarazada al comienzo de su matrimonio, pero tuvo un aborto espontáneo en mayo de 1575; sin embargo, este es un rumor no confirmado, ya que nunca se anunció oficialmente ningún embarazo. La reina se culpó a sí misma por esto y como resultado se volvió delgada, sufriendo episodios de depresión. Entre 1579 y 1586, tanto ella como su esposo hicieron numerosas ofrendas piadosas y peregrinaciones, especialmente a Chartres, y tratamientos de spa con la esperanza de tener un heredero. Como resultado, el presunto heredero fue (después de la muerte del hermano del rey Francisco, duque de Anjou, en 1584) el controvertido Enrique III de Navarra, un hecho que ejerció una presión adicional sobre Luisa y su esposo. En 1584, hubo rumores de que Enrique III se divorciaría de ella, pero resultaron ser falsos. Según Brantôme, Luisa fue aconsejada en un momento por una dama de compañía, que debido a que su matrimonio no tendría hijos, sería aconsejable utilizar un método diferente para lograr esto (refiriéndose a otro padre biológico), pero la reina se ofendió profundamente por este consejo y se negó a escuchar.

Como reina consorte, Enrique le dio a Luisa un gran papel de representación y, a menudo, en su compañía, participando en ceremonias, fiestas y recepciones a su lado, y realizando tareas de representación, como en la sesión de apertura de los Estados Generales y cuando ella colocó el fundamento de Pont Neuf con su esposo el 31 de mayo de 1578. Nunca estuvo involucrada en asuntos estatales, excepto en un sentido puramente ceremonial: asistió al Consejo del Rey, recibió embajadores en sus propias cámaras y ofició la apertura del parlamento cuando se requería que ella realizara tales tareas por razones ceremoniales, pero nunca las usó para participar realmente en la política.

Luisa era popular entre el público por su belleza y personalidad caritativa. Debido a esta popularidad, en 1588 demostró un apoyo simbólico moral para la causa real cuando permaneció en París con su suegra después de que el rey huyó de la capital durante su conflicto con el duque de Guisa.

Reina viuda 
Después del asesinato de su esposo por el dominicano Jacques Clément el 1 de agosto de 1589, Luisa cayó en un estado de depresión permanente y comenzó a vestirse de blanco, el color de luto tradicional de las reinas francesas, apodadas la "Reina Blanca". Como tierra de dote, recibió el Ducado de Berry durante su vida. Ella estaba trabajando para rehabilitar la memoria de su esposo, quien había sido excomulgado después del asesinato del Cardenal de Guisa. El 6 de septiembre de 1589, apenas un mes después de la muerte de su esposo, Luisa le pidió a Enrique IV que limpiara el nombre de su difunto esposo, y el 20 de enero de 1594, ella exigió oficialmente la rehabilitación de Enrique III en una ceremonia en Nantes.

Después de la muerte de su esposo y durante los siguientes 11 años, Luisa vivió en el castillo de Chenonceau, que recibió como herencia de su suegra; instaló su habitación en el segundo piso y cubrió las paredes de negro. La decoración era bastante sombría, con los atributos habitualmente reservados para el duelo: cruces, palas y puntas del entierro, cuernos de la abundancia que derramaban lágrimas. Esta decoración negra y plateada se reprodujo en las cortinas de la cama y las ventanas. Pero como el castillo estaba sumido en deudas y no tenía una pensión enorme, se lo legó a su sobrina, Francisca de Lorena, el único vástago sobreviviente y heredera de su hermano, quien más tarde se casó con César, duque de Vendôme (hijo ilegítimo de Enrique IV y Gabrielle de Estrées).

Luisa murió en el castillo de Moulins en Moulins, Allier, el 29 de enero de 1601 y todos sus bienes fueron distribuidos o utilizados para pagar sus deudas. En septiembre de 1603, una bula papal ordenó la construcción de un convento de capuchinos en París para enterrarla, lo que se hizo el 20 de marzo de 1608. Sus restos, encontrados en octubre de 1805, se encuentran desde 1817 en la cripta real de la Basílica de Saint-Denis. Ella fue la única reina consorte antes de la Revolución francesa que fue enterrada en una tumba con su nombre en Saint-Denis.

Referencias

Ancestros

Reinas consortes de Francia con los Valois
Reinas consortes de Francia del siglo XVI
Casa de Lorena-Vaudémont
Enrique III de Francia